Жіноча збірна України з тенісу — є офіційним представником Федерації тенісу України на виступах за Кубок Федерації. Українська жіноча збірна заснована у 1993 році. У 2009-му збірна здобула право виступати у I світовій групі, перемігши збірну Аргентини. Першим супротивником для українок стали чинні володарі кубка тенісистки Італії.

Тенісистки

2020 
Поточний склад збірної:

Всі тенісистки:

Посилання 
 Сайт жіночої збірної України з тенісу 
 http://www.ftu.org.ua/ 
 https://www.billiejeankingcup.com/en/teams/team.aspx?id=UKR 

Тенісні збірні
Теніс
Теніс в Україні